A Equipa Portuguesa da Taça Davis representa Portugal na Taça Davis, a principal competição entre selecções do ténis no mundo. É organizada pela Federação Portuguesa de Ténis.

Equipa actual 
Equipa de 2012:
 Gastão Elias 
 Pedro Sousa  
 Rui Machado  
 João Sousa

Ver também 
 Taça Davis
 Taça Fed

Ligações externas 
 

Portugal
Seleções desportivas nacionais de Portugal